Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Seulu, odbyło się w dniach 25 września - 1 października 1988. Startowali wyłącznie mężczyźni w 7 kategoriach wagowych (-60 kg, -65 kg, -71 kg, -78 kg, -86 kg, -95 kg, +95 kg). Startowały również kobiety w (-48 kg, -52 kg, -56 kg, -61 kg, -66 kg, -72 kg i +72 kg), lecz były to zawody demonstracyjne.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety (zawody demonstracyjne)

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988
IO